Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hale () :
le comté de Hale, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Hale, situé dans l'État du Texas.